ATN peut faire référence à :
  ;
 augmented transition networks, selon l'article sur le jeu vidéo Republic: The Revolution ;
 Air Tahiti Nui, une compagnie aérienne polynésienne ;
 Association théâtrale de Nouméa, une troupe théâtrale, dirigée par Trevor Stretter (anciennement Pierre Poudewa).